Herb gminy Janów (powiat częstochowski)
 Herb gminy Janów (powiat sokólski)